Un pédiment est un glacis rocheux à pente faible (entre 0.5° à -7°). On le trouve au pied d'une falaise plus abrupte ou d'un escarpement mais il peut persister après l'érosion de la montagne. Il est causé par un phénomène d'érosion. Il se développe le plus souvent lorsque des flux laminaires d'eau balaient le sol rocheux au pied d'une forte pente lors de pluies intenses. Il peut être couvert par une fine couche de graviers fluviaux apportés par les eaux qui ont causé, par érosion, le recul du pied de la falaise qui le surmonte. La surface est généralement concave. On trouve typiquement cette formation dans les zones montagneuses désertiques.

Il est distinct des cônes de déjection coalescents (bajada) qui peuvent aussi se former au pied d'escarpements, mais qui sont composés de matériaux érodés et non d'un lit rocheux.

Lorsque plusieurs pédiments se rejoignent (coalescence) pour former une large zone, il en résulte la formation d'une pédiplaine.

Processus 
Les processus de formation des pédiments sont les suivants :
 Planation ou érosion latérale par un cours d'eau.
 Érosion laminaire. Il s'agit de l'enlèvement, plus ou moins régulier, de fines couches de matériaux de surface sur une vaste zone de terrain en pente douce, par de larges flux continus d'eau courante (à la différence de cours d'eau s'écoulant dans des canaux bien définis).
  Érosion en rill. Il s'agit du développement de nombreux canaux minuscules et rapprochés, résultant de l'élimination inégale des sols de surface par l'eau courante qui se concentre dans des ruisseaux dont le débit et la vitesse sont suffisants pour créer des tranchées.
 Recul d'un front montagneux par érosion hydraulique.

Histoire 
En 1877 Grove Karl Gilbert est le premier à étudier les pédiments des Monts Henry, dans l'Utah. Il les décrit comme une « planation »(sic) de collines. Il pense que les pédiments sont causés par un cours d'eau et un phénomène d'érosion dans les déserts. Cette théorie est ensuite soutenue par Paige (1912), Blackwelder (1931) et Johnson (1932).

Références

Sédimentologie
Modelé
Géomorphologie